Vörös hajnal (Red Dawn), John Milius rendezte amerikai akciófilm (1984)
 Vörös hajnal (Red Dawn), Dan Bradley rendezte amerikai akciófilm (2012)
 Vörös hajnal (Cherry Picked), A mentalista című amerikai krimisorozat ötödik évadjának egyik epizódja